Ремнецве́тниковые, или ремнецве́тные, или лорантовые () — семейство двудольных растений порядка , наиболее крупное в этом порядке. Оно включает 77 родов и около 950 видов.

Ботаническое описание 

Многолетние растения: кустарнички, кустарники или лианы, паразитирующие на ветвях или стволах (редко на корнях) древесных растений. Нормальные корни обычно отсутствуют, видоизменены в гаустории. Листья обычно супротивные, простые, цельные, цельнокрайные.

Цветки ярко окрашенные. Плод — односемянная ягода или костянка, содержащие висцин для прикрепления к растению-хозяину; семядоли 2 (до 12 у некоторых видов пситтакантуса). Хромосомное число n = 12.

Таксономия 
,  12: 292 (1808), nom. cons.

Синонимы

Роды 
Семейство включает 77 родов:

Примечания

Литература 
 
 Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений. — М.—Л., 1966.
 

Санталоцветные
Семейства растений